O cambeiro é um tronco alto e esguio de pinheiro que, durante as festividades, servia para iluminar um lugar da festa. O pinheiro era coberto com  galhos de vides ou ramos a que se pegava fogo.

Em Loriga, é um mastro de madeira coberto com pendurais em ferro, que durante o mês de Janeiro sai pelas ruas da vila, sendo transportado em cortejo. O cortejo  do cambeiro é anunciado pelas ruas  ao som de uma campainha. A procissão principia no adro vazio da igreja e ao longo do percurso da procissão as pessoas que vão se juntando ao cortejo vão colocando  pendurais no "Cambeiro" com diversas oferendas: enchidos de carne diversos, bacalhau, presunto, pães cereais e dinheiro.

Ver também
Galheiro

Ligações externas 
Cambeiro no Portal Eclesia

Folclore de Portugal